|-
| (99801) 2002 LP10||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99802) 2002 LQ11||||5 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99803) 2002 LL13||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99804) 2002 LL14||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99805) 2002 LY16||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99806) 2002 LN17||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99807) 2002 LU18||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99808) 2002 LE20||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99809) 2002 LW20||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99810) 2002 LD22||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99811) 2002 LF25||||3 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99812) 2002 LW31||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99813) 2002 LT34||||8 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99814) 2002 LS43||||10 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99815) 2002 LR45||||6 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99816) 2002 LH49||||5 червня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99817) 2002 LP50||||7 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99818) 2002 LO51||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99819) 2002 LH52||||9 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99820) 2002 LG56||||15 червня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99821) 2002 LC57||||10 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99822) 2002 MA||2002 MA||16 червня 2002||Обсерваторія Кітт-Пік||Spacewatch
|-
| (99823) 2002 ME2||||16 червня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 99824 Polnareff||||29 червня 2002||Астрономічна обсерваторія Юра||Мішель Орі
|-
| (99825) 2002 NK7||||12 липня 2002||Обсерваторія Ріді-Крик||Джон Бротон
|-
| (99826) 2002 NJ8||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99827) 2002 NR9||||3 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99828) 2002 NS9||||3 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99829) 2002 NV9||||3 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99830) 2002 NQ10||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99831) 2002 NH11||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99832) 2002 NL14||||4 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99833) 2002 NY18||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99834) 2002 NX19||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99835) 2002 NQ20||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99836) 2002 NW20||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99837) 2002 NJ21||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99838) 2002 NX23||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99839) 2002 NF25||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99840) 2002 NN28||||12 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99841) 2002 NX32||||13 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99842) 2002 NT33||||13 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99843) 2002 NT34||||9 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99844) 2002 NR41||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99845) 2002 NP42||||15 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99846) 2002 NK45||||13 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99847) 2002 NV46||||13 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99848) 2002 NY49||||13 липня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99849) 2002 NP51||||5 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99850) 2002 NS52||||14 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99851) 2002 OA3||||17 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99852) 2002 OL8||||19 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99853) 2002 OG9||||21 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99854) 2002 OD10||||21 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99855) 2002 OG10||||21 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99856) 2002 OS11||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99857) 2002 OU15||||18 липня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99858) 2002 OX20||||22 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99859) 2002 OG21||||22 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99860) 2002 OL21||||23 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| 99861 Чарнутер (Tscharnuter)||||29 липня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 99862 Kenlevin||||23 липня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 99863 Winnewisser||||23 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99864) 2002 OF26||||23 липня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99865) 2002 PN20||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99866) 2002 PX22||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99867) 2002 PE24||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99868) 2002 PD30||||6 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99869) 2002 PF46||||9 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99870) 2002 PZ47||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99871) 2002 PB53||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99872) 2002 PL53||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99873) 2002 PA54||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99874) 2002 PU70||||11 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99875) 2002 PE72||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99876) 2002 PB74||||12 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99877) 2002 PB78||||11 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99878) 2002 PW83||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99879) 2002 PO85||||10 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99880) 2002 PT91||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99881) 2002 PX91||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99882) 2002 PD94||||11 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99883) 2002 PP134||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99884) 2002 PF135||||14 серпня 2002||Сокорро (Нью-Мексико)||LINEAR
|-
| (99885) 2002 PR157||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (99886) 2002 PV158||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (99887) 2002 PC159||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (99888) 2002 PK164||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (99889) 2002 PS164||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| (99890) 2002 PZ164||||8 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||С. Генік
|-
| 99891 Donwells||||9 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||Ендрю Лов
|-
| (99892) 2002 QL||2002 QL||16 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99893) 2002 QX||2002 QX||16 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99894) 2002 QR1||||16 серпня 2002||Обсерваторія Галеакала||NEAT
|-
| (99895) 2002 QS5||||16 серпня 2002||Станція Андерсон-Меса||LONEOS
|-
| (99896) 2002 QO7||||16 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99897) 2002 QO14||||26 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99898) 2002 QF32||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99899) 2002 QJ32||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|-
| (99900) 2002 QL32||||29 серпня 2002||Паломарська обсерваторія||NEAT
|}

Див. також 
 Список астероїдів

99800